Sent Miquèu ist der okzitanische Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Saint-Michel (Gers)
 Saint-Michel (Haute-Garonne)
 Saint-Michel (Pyrénées-Atlantiques)
 Saint-Michel (Tarn-et-Garonne)
 Sent Miquèu de Castèthnau, siehe Saint-Michel-de-Castelnau
 Sent Miquèu de Dèsa, siehe Saint-Michel-de-Dèze
 Sent Miquèu de Fronsac, siehe Saint-Michel-de-Fronsac
 Sent Miquèu de la Pojada, siehe Saint-Michel-de-Lapujade
 Sent Miquèu de Montanha, siehe Saint-Michel-de-Montaigne
 Sent Miquèu de Riufred, siehe Saint-Michel-de-Rieufret
 Sent Miquèu d’Euset, siehe Saint-Michel-d’Euzet
 Sent Miquèu e Escalús, siehe Saint-Michel-Escalus